Erdenko ist der Familienname folgender Personen:

 Leonsia Erdenko (* 1972), russische Sängerin und Schauspielerin
 Michail Gawrilowitsch Erdenko (1885–1940), russisch-sowjetischer Geiger, Komponist und Hochschullehrer